Žarovnica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Lepoglave, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 928 stanovnika te 266 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
Milan Vresk, hrvatski zemljopisac

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji